Federal Hockey League, lega professionistica nordamericana di hockey su ghiaccio nata nel 2010, e che nel 2019 ha cambiato nome in Federal Prospects Hockey League
Federal Amateur Hockey League, lega amatoriale canadese di hockey su ghiaccio esistita tra il 1904 ed il 1909, e che nella sua ultima stagione ha cambiato nome in Federal Hockey League
Friday Harbor Laboratories, istituto di ricerca biologica marina dell'Università di Washington